Пара Татьяна Головин / Ришар Гаске — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Лиза Реймонд / Майк Брайан — защищали свой титул, однако проиграли уже на старте.

Посев 

  Елена Лиховцева /  Махеш Бхупати (Первый раунд)
  Вирхиния Руано Паскуаль /  Марк Ноулз (Второй раунд)
  Лиза Реймонд /  Майк Брайан (Первый раунд)
  Кара Блэк /  Уэйн Блэк (Финал)

<li>  Ренне Стаббс /  Кевин Улльетт (Второй раунд)
<li>  Мартина Навратилова /  Леандер Паес (Второй раунд)
<li>  Алисия Молик /  Пол Хенли (Четвертьфинал)
<li>  Мириам Казанова /  Цирил Сук (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Франции по теннису 2004